Division 2 i fotboll 2014 var 2014 års säsong av Division 2 i fotboll, Sveriges fjärde högsta division i fotboll för herrar. Divisionen bestod av 84 lag, uppdelade på sex serier med fjorton lag i varje serie. I varje serie spelade lagen mot varandra två gånger, hemma och borta, vilket gav 26 omgångar per lag. Det främsta laget i varje serie flyttades upp till Division 1 i fotboll 2015. De två sista lagen flyttades ned till Division 3 i fotboll 2015 och det tredje sista laget fick spela kvalspel för nedflyttning. 12 lag från Division 3 i fotboll 2014 möttes i två matcher i den första kvalomgången. De sex segrande lagen mötte sen de sex lag från Division 2 som kom på kvalspelsplats.

Förklaring

Division 2 Norrland

Piteå IF flyttades upp till Division 1 medan Morön BK och Sandviks IK flyttades ner till Division 3. Mariehem SK gick till kvalspel.

Division 2 Norra Götaland

Carlstad United BK flyttades upp till Division 1 medan IFK Ölme och Lerums IS flyttades ner till Division 3. IFK Åmål gick till kvalspel.

Division 2 Norra Svealand

Akropolis IF flyttades upp till Division 1 medan Karlbergs BK och Spårvägens FF flyttades ner till Division 3. Strömsbergs IF gick till kvalspel.

Division 2 Södra Svealand

Södertälje FK flyttades upp till Division 1 medan KB Karlskoga FF och Värmbols FC flyttades ner till Division 3. Smedby AIS gick till kvalspel.

Division 2 Västra Götaland

Eskilsminne IF flyttades upp till Division 1 medan Sävedalens IF och Råslätts SK flyttades ner till Division 3. GIF Nike gick till kvalspel.

Division 2 Östra Götaland

FC Höllviken flyttades upp till Division 1 medan IF Limhamn Bunkeflo och Ljungby IF flyttades ner till Division 3. Nosaby IF gick till kvalspel.

Kvalspel
Sex lag från Division 3 gick vidare från den första kvalomgången och mötte sex lag från division 2.

Gällivare Malmbergets FF vidare efter 4–2 totalt.

IFK Stockholm vidare efter 4–2 totalt.

Kortedala IF vidare efter 6–4 totalt.

Nosaby IF vidare efter 4–2 totalt.

IFK Malmö vidare efter 7–4 totalt.

Matchen avbröts i matchminut 77. Den 29 oktober beslutade tävlingskommittén att fastställa resultatet som 2-1 till Strömsbergs IF.
Strömsbergs IF vidare efter 5–1 totalt.

Referenser

Noter

Webbkällor 
SvFF
Everysport.com Division 2

Fotboll i Sverige 2014
2014
Fotbollssäsongen 2014